W fazie grupowej Ligi Europejskiej siatkarzy 2011 występowało 12 reprezentacji. W grupie A znalazły się: Belgia, Chorwacja, Słowenia i Wielka Brytania.

Mecze w grupie A rozegrane zostały pomiędzy 28 maja a 10 lipca. Do Final Four awansowała Słowenia, która wygrała 9 na 12 spotkań.

Tabela

Mecze 
Godzina rozpoczęcia meczu jest podana w czasie lokalnym.Długość trwania meczu nie wlicza przerw pomiędzy setami.

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

Spotkania 1. kolejki

Belgia - Słowenia (1. mecz)

Belgia - Słowenia (2. mecz)

Wielka Brytania - Chorwacja (1. mecz)

Wielka Brytania - Chorwacja (2. mecz)

Spotkania 2. kolejki

Słowenia - Chorwacja (1. mecz)

Słowenia - Chorwacja (2. mecz)

Belgia - Wielka Brytania (1. mecz)

Belgia - Wielka Brytania (2. mecz)

Spotkania 3. kolejki

Wielka Brytania - Słowenia (1. mecz)

Wielka Brytania - Słowenia (2. mecz)

Chorwacja - Belgia (1. mecz)

Chorwacja - Belgia (2. mecz)

Spotkania 4. kolejki

Słowenia - Wielka Brytania (1. mecz)

Słowenia - Wielka Brytania (2. mecz)

Belgia - Chorwacja (1. mecz)

Belgia - Chorwacja (2. mecz)

Spotkania 5. kolejki

Chorwacja - Słowenia (1. mecz)

Chorwacja - Słowenia (2. mecz)

Wielka Brytania - Belgia (1. mecz)

Wielka Brytania - Belgia (2. mecz)

Spotkania 6. kolejki

Słowenia - Belgia (1. mecz)

Słowenia - Belgia (2. mecz)

Chorwacja - Wielka Brytania (1. mecz)

Chorwacja - Wielka Brytania (2. mecz)

Linki zewnętrzne 
 

Liga Europejska siatkarzy 2011